La campana di San Giusto – film del 1954 
La campana di San Giusto – brano musicale patriottico